La femelle du loup âgée de moins de 6 mois s'appelle une loupiote, mot qui en français courant signifie aussi lampe ou bougie, voire œil.

 Petite Louve est une série de bande dessinée ;

 Petite Louve est le titre du premier épisode de cette série.

Voir :  et